Spinetesi – abitanti di Spinete
Spinetesi – abitanti di Spineto Scrivia